Oratorio della Beata Vergine di Pompei, a Bardi
 Oratorio della Beata Vergine di Pompei, a Rovigo